Първенството по шахмат на СССР се организира от 1919 г.

През тази година в Москва се провежда първата всеруска шахматна олимпиада. Този турнир е признат за първия шампионат на Съветския съюз и от него започват шампионатите на СССР. Това първенство има сериозна роля за развитието на шахмата в социалистическата държава. Впоследствие се превръща в едно от най-значимите шахматни събития в света. Осем съветски шампиони стават световни шампиони (Алехин, Ботвиник, Тал, Петросян, Смислов, Спаски, Карпов, Каспаров). С най-много титли от първенството на СССР, шест на брой, са Михаил Ботвиник и Михаил Тал. Турнирът се провежда по системата „всеки срещу всеки“, с изключение на 35-ия и 58-ия, проведени по швейцарската система.

Индивидуално първенство мъже 

СССР
Състезания по шахмат в СССР